Волнухін Сергій Анатолійович (1986-2014) — солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни 2014–2017.
 Волнухін Сергій Михайлович — російський скульптор, викладач.
Прізвища